Szyrkowo () – nazwa miejscowości w Rosji

 Szyrkowo – wieś w rejonie bolszesołdatskim obwodu kurskiego
 Szyrkowo – wieś w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Szyrkowo – wieś w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego
 Szyrkowo – wieś w obwodzie smoleńskim
 Szyrkowo – wieś w obwodzie twerskim